SCF kan syfta på: 

 Self Caught Flights
 SCF (organisation)
 Swedish Chess Federation (Sveriges Schackförbund)
 Sveriges civilförsvarsförbund
 Svenska civilekonomföreningen
 Svenska Cykelförbundet